

Geografia 
 Acquasanta – località suddivisa tra i comuni di Genova e di Mele nella città metropolitana di Genova
 Acquasanta – torrente dei comuni di Genova e di Mele nella città metropolitana di Genova
 Acquasanta – frazione di La Spezia
 Acquasanta – frazione del comune di San Marcello in provincia di Ancona
 Acquasanta Terme – comune italiano della provincia di Ascoli Piceno
 Porto dell'Acquasanta – porto turistico nel comune di Palermo
 Acquasanta – cinquantatreesima unità di primo livello di Palermo
 Acquasanta – storico quartiere del comune di Marino in provincia di Roma
 Stazione di Genova Acquasanta – stazione ferroviaria della ferrovia Asti-Genova, in prossimità della località di Acquasanta
 Cantieri Navali Riuniti Acquasanta – prima denominazione della società calcistica Fincantieri Calcio

Religione
 Acquasanta l'acqua benedetta della liturgia cristiana

Pagine correlate 

 Santuario dell'Acquasanta